Amphorogynaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Amphorogynaceae ingår i ordningen sandelträdsordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Amphorogynaceae 90 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sandelträdsordningen
Amphorogynaceae